For Her Sister's Sake (film 1910)
 For Her Sister's Sake (film 1913)